Гѐоцентри́ческая орби́та — траектория движения небесного тела вокруг Земли.

Один из двух фокусов эллипса, по которому движется небесное тело, совпадает с Землёй. Для того, чтобы космический корабль оказался на этой орбите, ему необходимо сообщить скорость, больше чем первая космическая скорость, но меньше второй космической скорости.

См. также 
 Законы Кеплера движения небесных тел
 Геостационарная орбита
 Гелиоцентрическая орбита

Астродинамика
Орбиты